Artur Zawisza (1809–1833) – uczestnik powstania listopadowego
 Artur Zawisza (ur. 1969) – polityk